Baracchino ima više značenja:
 Baracchino, Cremona
 Baracchino, Vicenza